Laurain ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Laurain (* 1972), französischer Schriftsteller
 Jean Laurain (1921–2008), französischer Politiker (PS), Mitglied der Nationalversammlung
 Louis Laurain (* 1984), französischer Jazz- und Improvisationsmusiker